Марія Фйоре —— італійська акторка
 Стефано Фйоре —— колишній італійський футболіст, півзахисник
 Фйоре Сардо —— італійський сир з овечого молока

Див. також 

 Фйорано